Владимир Рафаилович Феллер (род. 20 октября 1961, Иркутск) — дирижёр, профессор (2011) кафедры оперной подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных, Заслуженный артист России.

Биография 
В 1988 г. окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, в 1990 г. — ассистентуру-стажировку этой же академии.

С 1985 г. — артист оркестра Московского театра Сатиры, с 1987 г. — руководитель оркестра «Школьные годы» ДК Автомобилистов.

С 1989 г. — преподаватель кафедры оркестрового дирижирования, с 1991 г. работает на кафедре оперной подготовки РАМ им. Гнесиных.

В 1991—1994 гг. руководил оркестром народных инструментов академии.

Дирижёр спектаклей в театре-студии оперы РАМ им. Гнесиных:

 «Алеко» С. Рахманинова
 «Травиата» Дж. Верди
 «Служанка-госпожа» Дж. Перголези
 «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
 «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова
 «Дон Паскуале» Г. Доницетти
 «Джанни Скикки» Дж. Пуччини
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 «Богема» Дж. Пуччини
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского

Награды и признание 
 Профессор
 Заведующий кафедрой оперной подготовки РАМ им. Гнесиных
 Заслуженный артист России
 Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1982)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Московский театр сатиры
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Музыкальные педагоги XXI века